Aldo Raimondi – pittore italiano nato a Roma nel 1902
 Aldo Raimondi – ex calciatore italiano nato a Vietri sul Mare il 6 ottobre 1955